Выборы депутатов Думы Великого Новгорода шестого созыва состоялись в Великом Новгороде 9 сентября 2018 года в единый день голосования.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт избирательной комиссии Новгородской области

События в Великом Новгороде
Выборы в Новгородской области
Новгородская область
Выборы депутатов городских дум в Российской Федерации